Kolonne er et ord med flere betydninger. Der henvises til:

 Kolonne – lodret række af tal eller bogstaver i eksempelvis et regneark, database en bitmap.
 Kolonne (militær) – betegnelse for personel eller køretøjer, som opstilles el. bevæger sig på række.
 Kolonne (Beredskabsstyrelsen) – enhed inden for Beredskabsstyrelsen, tidl. Civilforsvaret.
 Kolonne (Botanik) – reproduktionsorganerne på en orkidé
 Kolonnechef – stillingsbetegnelse inden for Beredskabsstyrelsen, tidl. Beredskabskorpset.
 Kolonneapparat – er et søjleformet kemisk apparat til destillation, absorption og ekstraktion.
 Kolonnedestillation – er en specifik form for destillation (herunder af eksempelvis alkohol).

Se også
 Femte kolonne – betegnelse for undergravende virksomhed.
 En kolonne på et skakbræt betegnes en linje, og indgår i registrering af skaktræk ved algebraisk notation.
 Kolonnade – en søjlerække